

Astronomia
 16P/Brooks – cometa periodica del sistema solare
 2773 Brooks – asteroide della fascia principale
 C/1911 O1 Brooks – cometa non periodica
 D/1886 K1 Brooks – cometa periodica
 Cratere Brooks – cratere sulla superficie di Mercurio

Aziende
 Brooks Sports – azienda produttrice di scarpe da ginnastica ed attrezzature sportive

Geografia
 Canada
 Brooks – città dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Brooks – città della Contea di Fayette, Georgia
 Brooks – census-designated place della Contea di Bullitt, Kentucky
 Brooks – città della Contea di Waldo, Maine
 Brooks – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Brooks – città della Contea di Red Lake, Minnesota
 Brooks – census-designated place della Contea di Marion, Oregon
 Brooks Range – catena montuosa dell'Alaska

Musica 
 Brooks – disc jockey olandese

Onomastica
 Brooks – cognome inglese
 Brooks – variante del nome proprio di persona inglese Brook

Persone

Pagine correlate
 Brook
 Brooke